Der Federation Cup 1972 (ab 1995 Fed Cup) war die 10. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 20. bis 25. März im Ellis Park in Johannesburg, Südafrika. Im Finale standen sich die Mannschaften aus Südafrika und dem Vereinigten Königreich gegenüber, das Südafrika mit 2:1 gewann.

Weltgruppe

Finale

Südafrika – Vereinigtes Königreich

Trostrunde 
Datum: 22. – 25. März 1972
Austragungsort: Ellis Park, Johannesburg, Südafrika
Spieloberfläche: Hart

Weblinks 
 Fed Cup 1972

1972
Tennisturnier 1972
Tennisturnier in Johannesburg